misja – zadanie do spełnienia, np. misja przedsiębiorstwa, misja i cele organizacji
 misja – działalność przedstawicieli jakiejś religii, zobacz też: biskup misyjny
 misja dyplomatyczna – przedstawicielstwo dyplomatyczne państwa, organizacji międzynarodowej
 placówka prowadząca działalność misyjną
 Misja (ang. The Mission) – film produkcji brytyjskiej w reżyserii Rolanda Joffé z roku 1986
 Misja – ścieżka dźwiękowa do filmu pt. Misja z 1986 r.
 Misja – serial telewizyjny produkcji polskiej w reżyserii Pawła Komorowskiego z roku 1980
 Misja – serial telewizyjny z 2021, w reżyserii Jana Jurkowskiego

 Zobacz też